Samsung Galaxy S peut désigner : 

 Samsung Galaxy S, une gamme de smartphones haut de gamme Samsung ; 
 Samsung Galaxy S, un smartphone Samsung.